Иван Петро́вич Осо́кин () — российский подполковник, коллежский советник, дворянин (с 1779 года) владелец горных заводов на Урале, один из крупнейших российских промышленников XVIII века.

Биография 
Совладелец, затем владелец Юговского, Курашимского и Верхнетроицкого заводов. В 1760 году построил Нижнетроицкий, в 1761 году — Усень-Ивановский завод. В 1769 году купил у двоюродного деда, Петра Игнатьевича, за 121 тыс. рублей Бизярский, Иргинский и Саранинский заводы. В 1774 году купил с аукциона (у  и ) за 25,8 тыс. рублей Пудемский и Мешинский заводы. Также  владел суконной фабрикой в Казани, мельницами и поташными заводами.

В 1775 году построил Омутнинский завод. К концу 1770-х годов владел 11 горными заводами, в том числе 7 медеплавильными, став одним из крупнейших частных заводчиков в России, хотя производственная мощность его предприятий была относительно небольшой. Так, все 4 чугуноплавильных завода суммарно производили в год около 100 тыс. пудов чугуна, что было меньше объёма производства Нижнетагильского или Невьянского заводов. В 1800 году на трёх медеплавильных заводах Осокина было выплавлено суммарно 2779 пудов меди.

Крестьянская война 1773—75 годов практически не затронула заводы Осокина, в отличие от других металлургических предприятий Урала.

В 1779 году  перешёл из купечества в дворянское сословие. В 1779 году он получил чин майора, в 1781 году — премьер-майора, а в 1784 году вышел в отставку в чине подполковника.

В конце XVIII века прода Омутнинский и Пудемский заводы , Мешинский завод — Коровину.

В начале XIX века Осокин наделал долгов и обратился во Вспомогательный банк с просьбой принять в залог все его заводы и суконную фабрику. Банк согласился выдать ссуду только под залог заводов, расположенных в Пермской губернии (Юговский, Курашимский, Бизярский, Иргинский и Саранинский). Сумма залога не позволяла расплатиться со всеми кредиторами. В итоге Осокин заложил пять заводов за 730 500 рублей, а 4 апреля 1804 года продал их  за 1,3 млн рублей с выплатой ссуды банку, а разницы — продавцу наличными.

Иван Петрович писал стихи, занимался благотворительностью, оказывал материальную поддержку , когда поэт ещё не пользовался известностью.

После смерти Ивана Петровича в 1808 году его вдова, Елизавета Ивановна, отказалась от наследства в пользу сыновей. Оставшиеся заводы и фабрики перешли по наследству Осокиным Петру и Гавриилу. Пётр Иванович скончался 29 марта 1810 года, и управлять предприятиями стал Гавриил Иванович. Суммарные долги заводов в 1813 году достигли 740 600 рублей, предприятия закладывались в банках и сдавались в аренду, но наладить производство не удалось. С конца XVIII века заводы  сокращали объёмы выплавки меди и чугуна. В 1848 году все заводы были проданы. Усень‑Ивановский, Верхний и Нижний Троицкие заводы у наследников Осокина приобрёл .

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Купцы Российской империи
Горнозаводчики Российской империи
Иван Петрович